

Села:
 Мануйлівка — Донецька область, Горлівський район
 Мануйлівка — Запорізька область, Бердянський район
 Мануйлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Місцевість:
 Мануйлівка — колишнє козацьке село (нині — район міста Дніпро)

Див. також 
 Верхня Мануйлівка
 Нижня Мануйлівка
 Мануїлівка (значення)